Le  est la  du challenge Yves du Manoir et la compétition est remportée par le FC Grenoble.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative et ces dernières dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Trois points sont accordés pour une victoire, deux pour un nul et un pour une défaite.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les huitièmes de finale suivants : Toulouse (17 points) contre Agen (11), Béziers (16) contre Grenoble (11), Toulon (16) contre Lourdes (11), Racing (14) contre Pau (14), Narbonne (15) contre Graulhet (12), Montferrand (14) contre Tarbes (12), Dax (13) contre Bayonne (14) et Perpignan (13) contre Le Creusot (14).

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1986-1987
Rugby à XV en 1986
Rugby à XV en 1987
Sport en France en 1986
Sport en France en 1987